O Novo Basquete Brasil de 2009–10 foi uma competição de brasileira de basquete organizada pela Liga Nacional de Basquete. Foi a segunda edição do campeonato organizado pela LNB, com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball. Este torneio, é totalmente organizado pelos clubes participantes. O NBB serve como competição classificatória para torneios internacionais, como a Liga das Américas e a Liga Sul-Americana de Basquete.

A forma de disputa segue um modelo semelhante adotado pela NBA e dos países da Europa. A competição vai começar no dia 1 de novembro de 2009 sendo disputada com 14 equipes participantes jogando entre si, em turno e returno na fase de classificação. Ao final dos dois turnos as quatro melhores equipes se classificam para a segunda fase automaticamente, já as equipe que terminarem entre a 5° e a 12° posição vão participar dos playoffs classificatórios para definir as outras quatro equipes na segunda fase, as oitavas-de-final em melhor de cinco partidas, avança para a próxima fase quem vencer três jogos.

Equipes participantes 
Serão 14 equipes de 6 estados mais o Distrito Federal:

 Sercomtel/ADL-Londrina
 Vivo/Franca
 Paulistano/Amil
 /
 Amigão/Andorinha/Unimed/Assis Basket
 GRSA/Itabom/Bauru
 São José/Unimed/Vinac
 Pinheiros/SKY
 
 Saldanha da Gama
 Cetaf/Garoto/UVV/PMVV
 Universo/BRB/Financeira Brasília
 Ciser/Araldite/Univille/Joinville BA
 Pitágoras/Minas

Primeira fase

Confrontos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Playoffs

Oitavas de final

Chave

Ligações externas 
Site Oficial da LNB

Novo Basquete Brasil
Basquetebol de 2009 no Brasil
Basquetebol de 2010 no Brasil